Hankamer ist der Familienname folgender Personen:

 Edda Tille-Hankamer (1895–1982), deutsch-amerikanische Germanistin und Hochschullehrerin
 Paul Hankamer (1891–1945), deutscher Literaturhistoriker, Germanist und Hochschullehrer

Hankamer steht für:

 Hankamer (Texas), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Texas